Октябрьская волость — название ряда административно-территориальных единиц в СССР и РФ:
 Октябрьская волость — в составе Дновского района Псковской области до 2005 года (упразднена в пользу Гавровской волости)
 Октябрьская волость — в составе Куньинского района Псковской области до 2005 года (упразднена в пользу Слепнёвской волости)
 Октябрьская волость — в составе Ленинградского уезда (упразднена в 1927 году)